Xerxes I, koning van het Perzische Rijk van 486 - 465 v.Chr.
 Xerxes II, 45 dagen koning van het Perzische Rijk in 424-423 v.Chr.
 XerxesDZB, een voormalige Nederlandse profclub, nu als amateurclub gefuseerd tot XerxesDZB
 Xerxes of de hoogmoed, een roman van Louis Couperus, 1919.